1P kan syfta på:

 Halleys komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M1-3 - en rysk Progress farkost.